

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Nowe Zakrzewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Zambrów
 Nowe Zakrzewo – część wsi Zakrzewo w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Zakrzewo

Zobacz też 
 Zakrzewo, Zakrzów, Zakrzówek